Osoby:
 François Arago (1786–1853) – francuski matematyk, fizyk, astronom i polityk
 Jacques Arago (1790–1855) – francuski podróżnik, rysownik i literat
Astronomia:
 (1005) Arago – planetoida
Miejsca:
 Arago – jaskinia we Francji
Sport:
 Arago de Sète – francuski klub siatkarski
Technika:
 „Arago” – nazwa francuskich okrętów